Евролига по пляжному футболу 2013 является ежегодным европейским турниром по пляжному футболу. В соревнованиях участвуют сборные по пляжному футболу, которые играют в течение летних месяцев. Каждый сезон заканчивается Суперфиналом, который определяет победителя турнира.

В сезоне 2013 участие приняли по двенадцать команд в двух дивизионах. Дивизион A состоит из 12 лучших команд европейского рейтинга BSWW. Дивизион B состоит из 12 команд находящихся в нижней части рейтинга и новых команд. Каждый дивизион имеет свои собственные правила и формат конкурса.

Восемь лучших команд дивизиона (в том числе победители этапов и страна-хозяйка Испания) играли в Суперфинале в Торредембарре, Испания с 8 по 11 августа. Первые семь команд дивизиона B (в том числе победители этапов) и последняя команда дивизиона A играли в Промофинале, чтобы попытаться получить место в дивизионе A в следующем году.

Главным спонсором EBSL в этом сезоне вновь стал энергетический напиток Power Horse.

Команды, участвующие в EBSL 
Команды из дивизиона A играли за титул Евролиги по пляжному футболу, а команды из дивизиона B играли за право принять участие в дивизионе A в следующем году.

Этап 1. Киев, Украина — 24-16 мая

Участвующие команды

Финальный этап Дивизиона A

Расписание и результаты 
Время начала всех матчей указано по местному времени Киева (UTC+03:00).

Индивидуальные награды 
MVP:  Богуслав Сагановски
Лучший бомбардир:  Олег Зборовский (6 голов)
Лучший вратарь:  Виталий Сидоренко

Этап 2. Террачина, Италия — 14-16 июня

Участвующие команды

Финальный этап Дивизиона A. Группа 1

Финальный этап Дивизиона A. Группа 2

Финальный этап Дивизиона B

Расписание и результаты 
Время начала всех матчей указано по местному времени Террачина (UTC+02:00).

Индивидуальные награды 
MVP:  Нуно Бельшиор 
Лучший бомбардир:  Алан Кавалканти,  Нуно Бельшиор,  Олег Зборовский,  Патрик Акс (4 гола) 
Лучший вратарь:  Стефано Спада

Этап 3. Валанс, Франция — 21-23 июня

Участвующие команды

Финальный этап Дивизиона A

Финальный этап Дивизиона B

Расписание и результаты 
Время начала всех матчей указано по местному времени Валанса (UTC+02:00).

Индивидуальные награды 
MVP:  Деян Станкович 
Лучший бомбардир:  Деян Станкович (8 голов) 
Лучший вратарь:  Валентин Ягги

Этап 4. Гаага, Нидерланды — 19-21 июля

Участвующие команды

Финальный этап Дивизиона A

Финальный этап Дивизиона B

Расписание и результаты 
Время начала всех матчей указано по местному времени Гааги (UTC+02:00).

Индивидуальные награды 
MVP:  Патрик Акс
Лучший бомбардир:  Богуслав Сагановски,  Хенрик Салвесон (6 голов)
Лучший вратарь:  Франк Ван Дер Гест

Этап 5. Москва, Россия — 2-4 августа

Участвующие команды

Финальный этап Дивизиона A

Расписание и результаты 
Время начала всех матчей указано по местному времени Москвы (UTC+04:00).

Индивидуальные награды 
MVP:  Илья Леонов 
Лучший бомбардир:  Льоренс Гомес (6 голов)
Лучший вратарь:  Саша Пенке

Заработанные очки после пяти этапов Дивизиона A

Заработанные очки после пяти этапов Дивизиона B

EBSL Суперфинал и Промофинал — Торредембарра, Испания — 8-11 августа

Суперфинал и Промофинал 
Деление по Дивизионам Суперфинала Евролиги по пляжному футболу уже было проведено. Команды из Дивизиона A соревновались за титул Евролиги, а команды из Дивизиона B соревновались за право принять участие в Дивизионе A в следующем году.

Дивизион A (Суперфинал)

Этап группы A

Этап группы B

Расписание и результаты 
Время начала всех матчей указано по местному времени Торредембарра (UTC+02:00).

Круговая система

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Чемпионский финальный матч

Индивидуальные награды 
 MVP:  Илья Леонов
 Лучший бомбардир:  Деян Станкович (9 голов)
 Лучший вратарь:  Франциско Донаир

Финальный этап Дивизиона A

Дивизион B (Промофинал)

Этап группы A

Этап группы B

Расписание и результаты 
Время начала всех матчей указано по местному времени Торредембарра (UTC+02:00).

Круговая система

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Промофинальный матч

Финальный этап Дивизиона B

Итоговое количество голов за этап 
235 голов были забиты, в среднем 7,34 гола за матч.

Примечания 

Евролига по пляжному футболу